Bèstia (cognom), cognom romà
 Nombre de la bèstia, el 666 nombre de la bèstia, relacionat habitualment amb el dimoni o amb l'Anticrist.
 La bella i la bèstia, conte tradicional, conegut principalment per la versió de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont.
 Bèstia de Gavaldà, animal al que es van atribuir al s. XVIII desenes d'atacs mortals a la regió occitana de Gavaldà.